Кубок Украины по футболу 1993—1994 () — 3-й розыгрыш Кубка Украины. Проводился с 1 августа 1993 года по 29 мая 1994 года. Участие принимали 80 команд. Победителем во второй раз стал одесский «Черноморец», обыгравший в финале симферопольскую «Таврию» со счётом 5:3 в серии послематчевых пенальти. Победив в финале, одесский «Черноморец» стал первым украинским клубом которому удалось выиграть Кубок Украины более одного раза.

Участники

1/64 финала 
Игры этого этапа состоялись 1-го и 3 августа 1993 года.

1/32 финала 
Игры этого этапа состоялись 7 и 11 августа 1993 года.

Турнирная сетка

1/16 финала

Участники

Результаты 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 
Игры этого этапа состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 24 ноября, ответные — 5 декабря 1993 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Четвертьфиналы состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 29 марта, ответные — 12 апреля 1994 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Полуфиналы состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 26 и 27 апреля, ответные — 11 мая 1994 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финальный матч состоялся 29 мая 1994 года в Киеве на Республиканском стадионе.

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок України 1993/1994 — Официальный сайт ФФУ
 Кубок Украины 1993/94 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Кубок Украины 1993—1994 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Кубок Украины 1993/94 г. — КЛИСФ
 Футбол. Кубок Украины 1993/94, все матчи — WildStat
 Информация про финал

Кубок Украины по футболу
Национальные футбольные кубки в сезоне 1993/1994
Футбол на Украине в сезоне 1993/1994